Wieting bezeichnet folgende Orte:
 Wieting (Gemeinde Klein Sankt Paul), Ortschaft von Klein St. Paul, Bezirk Sankt Veit an der Glan
 Katastralgemeinde Wieting, Katastralgemeinde von Klein St. Paul, Bezirk Sankt Veit an der Glan
 Gemeinde Wieting, eine 1973 aufgelöste politische Gemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan
 Steuerbezirk Wieting, einer der Kärntner Steuerbezirke in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
 Propstei Wieting, im Kärntner Görtschitztal gelegener Besitz der Erzabtei St. Peter (Salzburg) 
 Pfarrkirche Wieting St. Margareta

Wieting ist der Familienname folgender Personen:
 Cord Wieting (1772–1828), deutscher Kapitän
 Franz Wieting (1876–1966), deutscher Marineoffizier
 Heinrich Wieting (1815–1868), deutscher Kapitän
 Julius Wieting (1868–1922), deutscher Chirurg und Sanitätsoffizier